Катериновский сельский совет (укр. Катеринівська сільська рада) — название сельских советов на Украине:

 Катериновский сельский совет (Кременецкий район)
 Катериновский сельский совет (Лебединский район) 
 Катериновский сельский совет (Покровский район)
 Катериновский сельский совет (Сахновщинский район) 
 Катериновский сельский совет (Великобурлукский район) 
 Катериновский сельский совет (Лозовский район)